Saiko peut désigner :

 Lac Sai, un des cinq lacs qui longent le mont Fuji, dans la préfecture de Yamanashi, au Japon
 Ère Saikō, une des  après l'ère Ninju et avant l'ère Tennan
 Saiko, groupe de synthpop chilien